Windermere (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Windermere (meer), een meer in het Engelse Lake District
 Windermere (Florida), een plaats in de staat Florida in de Verenigde Staten
 Windermere (Australië), een Ward in het Australische Victoria